El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1967 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 23 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Freedom Hall de Louisville, Kentucky.

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles, derrotando en la final a la Universidad de Dayton. Sería su tercer título en cuatro años, e iniciaría en este punto la mejor racha de la historia de la competición, siendo el primero de siete títulos consecutivos.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Final East Regional

Mideast region

Final Mideast Regional

Midwest region

Final Midwest Regional

West region

Final West Regional

Final Four

Tercer y cuarto puesto Nacional

Tercer puesto Regional

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1967
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA